Ниже приведен список эпизодов американской криминальной драмы «Водолей», выходившей на телеканале «NBC» с 28 мая 2015 года по 10 сентября 2016 года. Главную роль в сериале играл Дэвид Духовны.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
 |bgcolor="#edcb62"|
 |1
 | 13
 | 28 мая 2015
 | 22 августа 2015
|-
 |bgcolor="#0C0C0C"|
 |2
 | 13
 | 16 июня 2016
 | 10 сентября 2016
|}

Список эпизодов

Первый сезон (2015)

Второй сезон (2016)

Примечания 

Водолей